Mocambo (brasilianisch-port. Hütte aus Kikongo oder Kimbundu Zuflucht/Versteck) hat folgende Verwendungen:

 Mocambo, Name für ein befestigtes Quilombo, eine Niederlassung entflohener Sklaven in Brasilien
 Mocambo, Name eines berühmten US-amerikanischen Nachtclubs im Los Angeles der 1940er Jahre
 Mocambo, heutiger Name eines 1872 in Betrieb genommenen Fahrgastschiffes in Deutschland